Magyar rovás / Magyar rovásírás
 Rovás (számvitel)
 Protorovás
 Kárpát-medencei rovás
 Steppei rovás, alternatív elnevezések: Don-Kubán írás, Volga-Don írás, kazáriai rovás
 Rovásíráscsalád
 Türk írás / Türk rovásírás
 Rovás település Romániában, Szeben megyében
 Rovás a két világháború között Temesváron megjelent riportújság
 Rovás alkotócsoport, Felvidéken